De Duitse voetbalclub Borussia Dortmund speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Borussia Dortmund

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Borussia Dortmund
Dortmund